Gareth Jones (1905-1935) est un journaliste britannique.
 Gareth Jones (né en 1954) est un producteur de musique britannique.